Termenul „Orloff” se poate referi la:
 Ida Orloff (1889–1945), actriță, amanta scriitorului Gerhart Hauptmann
 Lee Orloff, laureat al premiului Oscar
 Richard W. Orloff, (NASA) Apollo 13
 Olof Lundström Orloff, actor suedez
 Peter Orloff, cântăreț
 Vladimir Orloff, violonist

Vezi și 
 Orlov